A LEN női bajnokcsapatok Európa-kupája 1988-1989-es kiírását a holland GZC Donk nyerte. A magyar induló BVSC a második helyen végzett.

Eredmények

Selejtezők
A csoportok sorsolását 1988. augusztus 27-én tartották Bonnban. A selejtezőket két csoportban bonyolították le 1988. október 21. és 23. között.

A csoport
rendező: Olaszország

B csoport

Döntő

Források
 

Nemzetközi vízilabdakupák
Lennoibajnokcsapatokeuropakupaja